Taking the Count – film del 1916 diretto da Wallace Beery
 Taking the Count – film del 1918 prodotto dalla Caulfield Photoplay Company
 Taking the Count – film del 1928 diretto da Francis Corby
 Taking the Count – film del 1929 diretto da Jess Robbins
 Taking the Count – film del 1937 diretto da Lloyd French